Chambrage peut faire référence à :

Le chambrage, un processus dans lequel le lait séjourne à température voisine de celle de la pasteurisation pendant un temps limité, pour assurer une parfaite homogénéité thermique,
Le chambrage d'un vin consiste à laisser la bouteille se mettre à température de la pièce,
 Le chambrage est une anomalie de formation chez certains bivalves (huîtres)

Des opérations d'usinage pour réaliser un alésage d'un diamètre supérieur au perçage déjà réalisé :
 Le chambrage est  un perçage à fond plat, servant à noyer la tête de vis ;
 Le chambrage est une opération de tournage pour réaliser une chambre creuse à symétrie de révolution.